The Toasters — американская ска-группа из Нью-Йорка, одни из родоначальников «третьей волны ска» ().

История 

The Toasters образовались в 1981 году в Нью-Йорке. Основатель, Роб Хингли (Rob Hingley) переехал в США годом раньше, до этого он обитал в Лондоне, где также занимался музыкой, а именно играл в группе Eye-Witness (позже другие экс-участники Eye-Witness образуют группу Bad Manners).
В первый состав своей новой группы Хингли, за неимением лучшего, набрал своих коллег по работе (он трудился в книжном магазине Forbidden Planet)
Первая запись группы, Recriminations, вышла в 1985 году. Продюсировал Recriminations известный музыкант Джо Джексон.
В 1987 году вышел первый полноценный альбом — Skaboom. После выхода группа дает первый крупный концертный тур «Toast on the Coast».

Дискография

Студийные альбомы 

 1985 — Recriminations
 1987 — Skaboom!
 1988 — Thrill Me Up
 1990 — This Gun for Hire
 1992 — New York Fever
 1994 — Dub 56
 1996 — Hard Band for Dead
 1997 — Don’t Let the Bastards Grind You Down
 2002 — Enemy of the System
 2007 — One More Bullet

Сборники 

 1990 — T-Time
 1995 — Ska Killers
 1996 — History Book
 1998 — History Book 1987—1998
 2000 — The Best Of…
 2003 — In Retrospect
 2007 — Ska is Dead

Концертные альбомы 

 1990 — Frankenska
 1993 — Live In L
 1998 — Live In London
 2003 — Live In Brazil
 2003 — en Caracas

Ссылки 
 Официальный сайт
 Moon Ska: The Toasters
  allmusic: The Toasters

Ска-группы